Всеобщие выборы в Малайзии проводились 25 апреля 1995 года. В результате победу одержал Национальный фронт под лидерством Объединённой малайской национальной организации, получив 162 из 192 мест. Явка составила 68,3%.

Результаты

Примечания 

Выборы в Малайзии
Малайзия
1995 год в Малайзии